In 2022 werd de 27ste editie van het Campeonato Paraibano Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 4 september tot 1 november. Serra Branca werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Campeonato Paraibano
Braziliaans competitievoetbal 2022